Le championnat du circuit des joueurs 2013-2014 est une série de tournois de snooker se déroulant au cours de la saison 2013-2014 en Europe et en Asie. 

Cette série se conclut par un tournoi final à Preston en Angleterre. Initialement prévu à Bangkok, il a été déplacé en raison de la crise politique qui touche la Thaïlande en cours d'année. Ding Junhui, champion en titre, est éliminé dès le premier tour. Le jeune joueur chinois Yu Delu a réussi un exploit en battant Ronnie O'Sullivan au deuxième tour en manche décisive. Le vainqueur est l'Anglais Barry Hawkins qui bat le nord-irlandais Gerard Greene par 4 manches à 0.

Saison régulière

Résultats

Classements 
Au cours des douze tournois de la saison régulière, les joueurs ont accumulé des points dans l'optique de se qualifier pour la Grande finale. Les critères de qualification sont les suivants :
 les 24 joueurs ayant accumulé le plus de points à l'ordre du mérite européen (8 tournois)
 les 8 joueurs ayant accumulé le plus de points à l'ordre du mérite asiatique (4 tournois)
Dans l'hypothèse où un joueur serait qualifié de par son classement dans les deux ordres du mérite, sa voie de qualification retenue serait celle de l'ordre du mérite dans lequel il est le mieux classé.

La méthode de calcul du classement du circuit européen a changé cette saison. Le système précédemment utilisé (1£ = 1€) a été mis à jour pour tenir compte de l'augmentation des dotations des épreuves se déroulant en Europe continentale. La WPBSA a instauré l'équivalence suivante : 1£ = 1,2€.

Ordre du mérite européen 
Stuart Bingham est qualifié grâce à son classement sur le circuit asiatique.Classement à l'issue des 8 épreuves :

Ordre du mérite asiatique 
Mark Selby est qualifié grâce à son classement sur le circuit européen.Classement à l'issue des 4 épreuves :

Grande finale

Dotation 
La répartition des prix est la suivante: 
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
 8èmes de finale : 
 16èmes de finale : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale :

Tableau

Finale

Centuries 
 140, 109  Ronnie O'Sullivan
 136, 113, 107  Mark Allen
 133, 128, 123, 121  Joe Perry
 131, 117 Barry Hawkins
 130  Jimmy Robertson
 126  Anthony Hamilton
 121, 102  Marco Fu
 111  John Higgins
 102  Yu Delu

Références 

Championnat du circuit des joueurs de snooker
Snooker en 2013
Snooker en 2014